

Biologia 
 Mosca – denominazione generica applicata per estensione a vari insetti dell'ordine dei Ditteri, sottordine Brachycera
 Mosca (Musca domestica) – insetto dell'ordine dei Ditteri, famiglia dei Muscidi

Geografia 
 Mosca – città capitale della Russia
 Mosca – località della contea di Alamosa in Colorado (Stati Uniti d'America)

Persone 
 Agapito Mosca (1678-1760) – cardinale italiano della Chiesa cattolica
 Alessia Mosca (1975) – politica e accademica italiana
 Anastasia Mosca (1995) – giocatrice di curling italiana
 Angelo Mosca (1937-2021) – giocatore di football americano e wrestler statunitense
 Antonio Mosca (1870-1951) – pittore figurativo italiano
 Antonio Mosca (1820–...) – politico italiano
 Benedetto Mosca (...) – giornalista italiano
 Carlo Bernardo Mosca (1792-1867) – ingegnere e architetto italiano
 Claudio Mosca (1991) – calciatore argentino
 Federico Mosca, conte di Modica (...–dopo il 1295) – nobile, politico e militare siciliano di origine sveva
 Ferdinando Mosca (1685-1773) – architetto e intagliatore italiano
 Francesco Mosca (1531 c.–1578) – scultore, detto "Il Moschino" perché figlio di Simone Mosca
 Francesco Mosca (1887-1980) – ingegnere e aviatore italiano
 Francesco Saverio Mosca (1957) – scrittore e pittore italiano
 Franco Mosca (1910-2003) – illustratore e pittore italiano
 Fulvio Mosca (1935) – ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Gaetano Mosca (1858-1941) – giurista, storico delle dottrine politiche e politico italiano
 Giovanni Maria Mosca (1493-1574) – architetto, scultore, medaglista italiano attivo in Germania, Boemia e Polonia
 Giovanni Mosca (1908-1983) – giornalista e scrittore italiano
 Giovanni Mosca (politico) (1927-2000), politico e sindacalista italiano
 Giuseppe Mosca (XVIII secolo–1780) – medico italiano
 Giuseppe Mosca (1772-1839) – compositore italiano
 Ivan Mosca, nome d'arte di Giovanni Mosca (1915-2005) – pittore ed esoterista italiano
 Jacopo Mosca (1993) – ciclista su strada italiano
 Lino Mosca (1907-1992) – calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Lorenzo Mosca (secolo XVIII–1789) militare e scultore italiano
 Luca Mosca (1957) – compositore e pianista italiano
 Luigi Mosca (1775-1824) – compositore italiano
 Maurizio Mosca (1940-2010) – giornalista e personaggio televisivo italiano
 Monica Mosca (1965) – giornalista italiana
 Mosca dei Lamberti (fine del XII secolo–1243) – politico e condottiero italiano
 Natale Mosca (1903-1945) – atleta italiano specialista nel getto del peso, nel lancio del disco e del martello
 Oreste Mosca (1892-1965) – giornalista e scrittore italiano
 Paolo Mosca (1943-2014) – giornalista, cantante, scrittore e conduttore televisivo italiano
 Paolo Mosca (1974) – autore televisivo, scrittore e regista italiano
 Pierre Mosca, nato Pietro Mosca (1945) – ex calciatore e allenatore di calcio francese di origini italiane
 Pietro Mosca (1922) – ex calciatore italiano, di ruolo portiere
 Riccardo Mosca (1970) – regista e sceneggiatore italiano
 Rolando Mosca Moschini (1939) – generale italiano
 Savino Mosca (1925) – ex calciatore italiano, di ruolo mezzala
 Simone Mosca (1492-1553) – scultore e architetto italiano
 Mosca (1251-1307) – soprannome di Corrado della Torre, podestà di Mantova

Casate 
 Mosca – nobile famiglia lombarda di origine bergamasca, trasferìtasi nelle Marche nel XVI secolo
 Mosca Chiaramonte – nobile famiglia siciliana di Modica del XIII secolo

Sport 
 Pesca a mosca – disciplina della pesca sportiva
 Pesi mosca – categoria del pugilato
 PFC CSKA Mosca (Профессиональный Футбольный Клуб ЦСКА) – società polisportiva di Mosca
 FC Mosca (Футбольный клуб Москва) – società calcistica di Mosca
 Lokomotiv Mosca (Футбольный клуб "Локомотив" Москва) – società calcistica di Mosca
 Spartak Mosca (Футбольный Клуб «Спартак» Москва) – società polisportiva di Mosca
 Torpedo Mosca (Футбольный клуб "Торпедо" Москва) – società calcistica russa
 Dinamo Mosca (Динамо Москва Футбольный клуб) – società calcistica russa

Altro 
 Mosca – costellazione dell'emisfero meridionale
 Mosca – figura araldica
 Mosca – personaggio del film Il padrino - Parte III
 Mosca (Moskva) – classe di incrociatori sovietici
 Mosca I – dipinto ad olio su tela di Vasilij Kandinskij
 Mosca, Čerëmuški – operetta in tre atti di Dmitrij Dmitrievič Šostakovič
 Mosca – personaggio della commedia Volpone di Ben Jonson
 Mosca – piccola porzione di peli sul viso che crescono negli uomini tra la parte inferiore del labbro e la parte superiore del mento
 Biblioteca Mosca – biblioteca storica dell'ingegner Carlo Bernardo Mosca acquisita dal Politecnico di Torino
 Punto mosca – tipo di punto

Pagine correlate 
La mosca (disambigua)